Giorgio Michetti (1888 - 1966) olasz katonai pilóta
 Giorgio Michetti (1912) olasz festőművész